Le nom « Guillaume de Prusse »  peut désigner plusieurs princes de la maison de Hohenzollern :

des empereurs allemands et rois de Prusse :
 Guillaume  de Prusse et d’Allemagne (1797-1888), fils de Frédéric-Guillaume III de Prusse et de Louise de Mecklembourg-Strelitz ;
 Guillaume  de Prusse et d’Allemagne (1859-1941), fils de Frédéric III d’Allemagne et de Victoria du Royaume-Uni ;

des princes prussiens de la maison de Hohenzollern : 
 Guillaume de Prusse (1783-1851), fils de Frédéric-Guillaume II de Prusse et de Frédérique-Louise de Hesse-Darmstadt ;
 Guillaume de Prusse (1882-1951), prince héritier d’Allemagne, fils de Guillaume II d’Allemagne et d’Augusta-Victoria de Schleswig-Holstein-Sonderbourg-Augustenbourg ;
 Guillaume de Prusse (1906-1940), fils du précédent et de Cécilie de Mecklembourg-Schwerin ;
 Guillaume-Charles de Prusse (1922-2007), fils d'Oscar de Prusse et d'Ina-Marie de Bassewitz.